Als Militärverdienstorden werden bezeichnet:

 Militärorden verschiedener Länder

insbesondere:
 Militär-Verdienst-Orden (Hessen)
 Militär-Verdienstorden des Königreichs Württemberg
 Militär-Verdienstorden des Königreichs Bayern
 Militär-Karl-Friedrich-Verdienstorden des Großherzogtums Baden
 Militärverdienstorden des Königreichs Bulgarien
 Französischer Militärverdienstorden
 Russischer Militärverdienstorden
 Spanischer Militärverdienstorden
 Großherzoglich-Toscanischer Militär-Verdienst-Orden

Siehe auch:
 Kriegsauszeichnung
 Kriegserinnerungsmedaille
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärorden
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstmedaille
 Tapferkeitsmedaille